Ken Flach e Robert Seguso hanno battuto in finale Henri Leconte e Yannick Noah 6-7, 7-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (terzo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (terzo turno)
 John Fitzgerald /  Matt Mitchell (terzo turno)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Libor Pimek (secondo turno)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (terzo turno)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (finale)
 Hans Gildemeister /  Víctor Pecci (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (terzo turno)
 Steve Denton /  Peter Fleming (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Johan Kriek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1985